Świder peut faire référence à :

Hydrologie
en Pologne
 Świder, une rivière dans la voïvodie de Mazovie en Pologne

Toponymie
en Pologne
 Świder, un village dans la voïvodie de Lublin